Демос () — «народ».

В Древней Греции термином демос обозначались свободные граждане (мужчины), имеющие гражданские права, в отличие от рабов и других категорий неполноправного населения. В гомеровскую и архаическую эпохи (XI—VI века до н. э.) демосом назывался простой народ (в основном, сельское население), в отличие от родовой аристократии. Позднее в демос включалась и часть городского населения (ремесленники, торговцы). Начиная с IV века до н. э. термин демос стал применяться в первую очередь к бедным слоям населения. 

В современном русском языке под демосом понимаются непривилегированные слои населения в классовом обществе; народ, противопоставляемый элите.

Примечания 

Право Древней Греции